К'авііль-Чан-К'ініч (між 514 та 534 — бл. 595) — ахав Унського царства з бл. 569 до 595 року.

Життєпис 
Походив з династії Шукуупських володарів. Ймовірно був засновником 1-ї династії царів царства Ун. Народився між 514 та 534 роками. Близько 569 року посів трон. У 571 році встановив першу свою стелу — стелу P з датою 9.6.17.8.18, 2 Ец'наб 11 Сек (19 червня). Спочатку прийняв титул західного калоомте. Втім доволі швидко визнав зверхність володарів царства зі столицею в Алтун-Ха.

К'авііль-Чан-К'ініч з нагоди закінчення двадцятиріччя в день 9.7.0.0.0, 7 Ахав 3 К'анк'ін (7 грудня 573 року) наказав встановити стелу О. На честь ювілею відбулися урочистості. Вважається, що до 580-х років він значно посилився політично, військово та економічно, тому зумів на деякий час позбутися залежності та, напевне, кинути виклик Алтун-Ха за владу над Південним Белізом.

В день 9.8.0.0.0, 5 Ахав 3 Ч'єн (24 серпня 593 року) встановлено стелу Q, присвячену черговому ювілею. Втім вже у 595 році зазнав нищівної поразки від військ Алтун-Ха. Ймовірно, загинув під час захоплення ворожими військами столиці царства або невдовзі після цього. Владу успадкував К'ак’-У’-Ті’-Чан.

Джерела 
 Prager C. Die Inschriften von Pusilha: Epigraphische Analyse und Rekonstruktion der Geschichte einer klassischen Maya-Stätte. Unpublished M.A. Thesis. Bonn: Institut für Altamerikanistik und Ethnologie, Universität Bonn, 2002 P. 220
 Prager C., Volta B., Braswell G. The Dynastic History and Archaeology of Pusilha, Belize // The Maya and their Central American Neighbors: Settlement Patterns, Architecture, Hieroglyphic Texts, and Ceramics / Ed. by G. Braswell. — London and New York: Routledge, 2014. — P. 272—281.

Царі Пусільхи